Тимашёвская у́лица (от названия города Тимашёвска), или Тимашевская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Тимашёвская улица — улица в городе Кореновске Краснодарского края.
 Тимашёвская улица — улица в станице Медведовской Тимашёвского района Краснодарского края.
 Тимашёвская улица — улица в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края.
 Тимашёвская улица — улица в станице Староминско́й Краснодарского края.
 Тимашёвская улица — улица в селе Успенском Успенского района Краснодарского края.
 Тимашевская улица — улица в посёлке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы.

См. также 

 Тимашёвский проезд — проезд в Краснодаре.

Примечания